Soutěž v obřím slalomu žen na mistrovství světa v alpském lyžování 2011 se konala 17. února jako osmý závod šampionátu, který měl původně začínat prvním kolem v 10:00 hodin místního času, druhé pak bylo plánováno od 14:00 hodin. Pro mlhu bylo zahájení úvodního kola několikrát odloženo a ke startu došlo ve 12:00 hodin, druhé kolo, do nějž postoupilo 60 nejrychlejších závodnic, pak začalo v 15:00 hodin. Soutěže se zúčastnilo 116 lyžařek ze 48 zemí.

Výsledky 

Soutěž žen v obřím slalomu na mistrovství světa v alpském lyžování 2011.
 Legenda
 Č. – startovní číslo závodníka
 DNQ – závodník se nekvalifikoval do druhého kola
 DNS – závodník nenastoupil na start
 DNF – závodník  nedojel do cíle

Reference 

Mistrovství světa v alpském lyžování 2011